Bohan ist der Name folgender Orte:
 Bohan-sur-Semois, Ortsteil von Vresse-sur-Semois, Belgien

Bohan ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Bohan (* 1964), irische Schwimmerin
 Daniel Bohan (1941–2016), kanadischer Erzbischof
 Marc Bohan (* 1926), französischer Modeschöpfer